RSVP kan vara:

 förkortning för den franska frasen "réspondez s'il vous plaît", se Om svar anhålles
 förkortning för Resource Reservation Protocol, se Resursreservationsprotokoll
 förkortning för Rapid Serial Visual Presentation